Лункавица има више значења:

 Лункавица (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Лункавица (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Лункавица (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Лункавица (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији